Ковали́нский (, , ) — польская, украинская и белорусская фамилия. Известные носители:

 Ковалинский, Анатолий Иванович (род. 1949) — белорусский учёный.
 Ковалинский, Виталий Васильевич (1941—2019) — украинский инженер-строитель, исследователь Киевской старины, журналист и краевед, писатель, заведующий отделом Музея истории Киева.
 Ковалинский, Дмитрий Алексеевич (1890—1920) — русский офицер, участник Первой мировой войны, деятель Белого движения.

См. также

Примечания